Сантијаго Тапестла има више значења:

 Општина Сантијаго Тапестла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тапестла (Сантијаго Тапестла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику